Ма́ксвелл, Ма́ксуэлл () — английские имя и фамилия.

Носители фамилии 
Фамилия  — средневекового шотландского происхождения, происходит от названия лососевого пруда  («пруд Маккуса») на реке Твид.
 Максвелл, Вернон (род. 1965) — американский баскетболист.
 Максвелл, Глин (род. 1962) — английский поэт, прозаик и драматург.
 Максвелл, Джеймс Клерк (1831—1879) — английский физик.
 Максвелл, Джон (1871—1906) — американский гольфист.
 Максвелл, Дженни (1941—1981) — американская актриса.
 Максуэлл, Клои (род. 1976) — австралийская телеведущая.
 Максвелл, Линдсей (род. 1981) — канадская актриса.
 Максвелл, Мэрилин (1920—1972) — американская актриса и певица.
 Максвелл, Мюррей (1775—1831) — британский морской офицер.
 Максвелл, Роберт (1924—1991) — британский медиамагнат.
 Максвелл, Седрик (род. 1955) — американский профессиональный баскетболист.
 Максвелл, Стелла (род. 1990) — новозеландская топ-модель.
 Максвелл, Уильям (генерал) — американский генерал.
 Максвелл, Уоррен (род. 1952) — британский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Максвелл, Флер (род. 1988) — люксембургская фигуристка.
 Максвелл-Хислоп, Рэйчел (1914—2011) — британский археолог, исследовательница Древнего Ближнего Востока.

Носители имени 
 Maxwell (род. 1973) — американский певец и музыкант в стиле ритм-н-блюз.
 Максвелл Кабелино Андраде (род. 1981) — бразильский футболист.

Псевдонимы и персонажи 
 Максвелл Грант — псевдоним нескольких американских писателей.
 Максвелл Клингер — один из основных персонажей сериала «M*A*S*H».
 Энрико Максвелл — персонаж анимэ и манги «Хеллсинг».
 Кейт Т. Максвелл — главный герой серии игр «»

Другое 
 Максвелл — единица измерения магнитного потока в СГС, названа в честь Дж. К. Максвелла.
 Maxwell Render — проприетарный движок программной визуализации, разработанный компанией Next Limit Technologies.
 Maxwell — микроархитектура GPU от Nvidia.
 Максвелл — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания 

